Pariah (band), een Britse New Wave of British Heavy Metalband die beter bekend staat als Satan 
Pariah (computerspel)
Pariah (DC Comics), een personage
Pariah (film), een film uit 2011
Pariah (geslacht), straalvinnige vissen uit de familie van grondels (Gobiidae)